T12 ou T-12 peut faire référence à :

Armement 
 MT-12 Rapira, canon antichar soviétique

Astronautique 
 Soyouz T-12, une mission spatiale soviétique.

Sciences 
Anatomie
 T12, douzième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale,
 T12, douzième nerf spinal thoracique.

Médecine
 Fracture d’un membre inférieur, niveau non précisé, d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Cooper T12, une Formule 1 de l’écurie britannique Cooper Car Company.

Transport 
Routes
  Route territoriale 12, au sud-ouest de Bastia en Corse.

Tramway
 Ligne T12 express du tramway d'Île-de-France.

Train
 T12 AL et ex-Prusse, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres